Příjmení Kostka nosí tyto osobnosti:

 Branislav Kostka – slovenský dirigent
 Dezider Kostka (1913–1986) – slovenský fotbalista
 Ferdiš Kostka (1878–1951) – slovenský lidový džbánkař a keramik
 Hubert Kostka (* 1940) - polský fotbalový brankář a trenér
 Jiří Kostka (1910–1985) – český herec, otec Zory a Petra, dědeček Terezy
 Jozef Kostka (1912–1996) – slovenský sochař
 Karl Kostka (1870–1957) – československý meziválečný politik, starosta Liberce a poslanec za německé liberály
 Kostkové z Postupic
 Milan Kostka (* 1946) – československý basketbalista
 Miroslav Kostka (rozcestník) – více osob
 Oldřich Kostka (1924–1960) – český hydrometeorolog, pilot a polárník, historicky čtvrtý Čech na Antarktidě
 Otta Hlavínová-Kostková (1888–???) – česká malířka a restaurátorka
 Petr Kostka (* 1938) – český herec, syn Jiřího, otec Terezy, bratr Zory
 Rastislav Kostka (* 1972) – slovenský fotbalista
 Stanislav Kostka (rozcestník) – více osob
 Tereza Kostková (* 1976) – česká herečka a moderátorka, dcera Petra a vnučka Jiřího
 Tomáš Kostka (* 1984) – český automobilový závodník a jezdec rallye
 Vladimír Kostka (rozcestník) – více osob
 Zora Kostková (* 1952) – česká herečka, dcera Jiřího, sestra Petra

Externí odkazy 
 

Česká příjmení